MWZ steht als Abkürzung für:

 Flughafen Mwanza Lake Victoria International, ein Verkehrsflughafen außerhalb der tansanischen Stadt Mwanza nach dem IATA-Code
 Marktwertzuwachs, siehe Market Value Added

Abkürzung